Ati eller ATI kan syfta på:

 ATI Technologies – en tillverkare av grafikkort.
 ATI – ett flygbolag som distribuerar varor, se Air Transport International
 Ati (stad) – en stad i Tchad